Пламенац (, ) — черногорская фамилия. Известные носители:

 Пламенац, Илья (1821—1916) — воевода Черногории и командир в боях против Турции.
 Пламенац, Йован Симонов (1873—1944) — черногорский политический деятель.
 Пламенац, Петр — черногорский дипломат начала XX века.
 Пламенац, Филипп Маркович (1827—1909) — черногорский воевода, зауряд-прапорщик 1-го Читинского полка.